Partido Liberal de Suecia puede hacer referencia a:
 Partido Popular Liberal (Folkpartiet liberalerna), partido socioliberal.
 Partido Liberal (Liberala partiet), partido liberal clásico.